Swaby ist der Familienname folgender Personen:
 Allyson Swaby (* 1996), US-amerikanisch-jamaikanische Fußballspielerin
 Audrey Swaby (* 1958), australische Badmintonspielerin
 Chantelle Swaby (* 1998), US-amerikanisch-jamaikanische Fußballspielerin